Amerikai Egyesült Államok
 Taunton (Massachussets)
 Taunton (Minnesota)
 Taunton (New York)
 Taunton (Washington)

 Ausztrália
 Taunton (Dél-Ausztrália)
 Taunton (Queensland)

 Egyesült Királyság
 Taunton (Somerset), Anglia

Nevek
 Taunton, családnév